Königsthal ist der Name folgender Orte:
 einer Kleinsiedlung in der Gemeinde Bleicherode im Landkreis Nordhausen in Thüringen, siehe Königsthal (Bleicherode)
 eines Dorfs in der Gemeinde Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, siehe Königsthal (Probstzella)
 deutscher Name eines Ortes in der polnischen Stadt-und-Land-Gemeinde Kruszwica, siehe Bródzki 
 deutscher Name eines Ortsteils der tschechischen Gemeinde Lubenec, siehe Královské Údolí
 deutscher Name eines Ortsteils der ukrainischen Gemeinde Hanytschi, siehe Solone

Siehe auch:
 Königstal